Гвадалупе Етла има више значења:

 Општина Гвадалупе Етла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Етла (Гвадалупе Етла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику